Пісоцький (село)
 Пісоцький Анатолій Андрійович
 Пісоцький Анатолій Миколайович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
Прізвища